Montelepre – comune italiano nella città metropolitana di Palermo
Montelepre – quartiere storico di Sassari
Monte Lepre – rilievo dei Monti Reatini, nel Lazio